Сая́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Саянская улица — улица в Абакане.
 Саянская улица — улица в Красноярске.
 Саянская улица — улица в Москве.

Украина 
 Саянская улица — улица в Донецке.